

Крендон — місто, штат Вісконсин
 Крендон — місто, штат Вісконсин